

Persone 
 Fernando Tarrida del Mármol – scrittore, attivista e anarchico cubano di origine spagnola
 José Mármol – poeta argentino
 Luis del Mármol Carvajal – viaggiatore, militare e storico spagnolo
 Miguel Mármol – sindacalista e rivoluzionario salvadoregno
 Rubén Pérez del Mármol – calciatore spagnolo

Altro 
 Catedral de Mármol – zona protetta in Cile
 Via ferrata Marmol – via ferrata in provincia di Belluno